|-
| 181601 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181602 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181603 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181604 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 181605 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181606 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181607 - ||  || 17 noiembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181608 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181609 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181610 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181611 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181612 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181613 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181614 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181615 - ||  || 20 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181616 - ||  || 25 noiembrie 2006 ||  || 
|-
| 181617 - ||  || 20 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181618 - ||  || 20 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181619 - ||  || 23 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181620 - ||  || 23 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181621 - ||  || 23 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181622 - ||  || 17 noiembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181623 - ||  || 25 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 181624 - ||  || 27 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181625 - ||  || 27 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181626 - ||  || 8 decembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181627 Philgeluck ||  || 8 decembrie 2006 ||  || 
|-
| 181628 - ||  || 9 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181629 - ||  || 9 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181630 - ||  || 9 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181631 - ||  || 10 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181632 - ||  || 10 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181633 - ||  || 10 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181634 - ||  || 11 decembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181635 - ||  || 12 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181636 - ||  || 12 decembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 181637 - ||  || 12 decembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 181638 - ||  || 11 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181639 - ||  || 12 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181640 - ||  || 13 decembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181641 - ||  || 13 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181642 - ||  || 12 decembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181643 - ||  || 17 decembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 181644 - ||  || 20 decembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 181645 - ||  || 22 decembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 181646 - ||  || 10 ianuarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181647 - ||  || 9 februarie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181648 - ||  || 6 martie 2007 || Palomar || NEAT
|-
| 181649 - ||  || 11 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181650 - ||  || 16 octombrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 181651 - ||  || 30 octombrie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 181652 - ||  || 2 noiembrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 181653 - ||  || 2 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181654 - ||  || 5 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181655 - ||  || 14 noiembrie 2007 ||  || 
|-
| 181656 - ||  || 7 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181657 - ||  || 13 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181658 - ||  || 12 noiembrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 181659 - ||  || 3 decembrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 181660 - ||  || 30 decembrie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 181661 - ||  || 29 decembrie 2007 || Suno || Suno
|-
| 181662 - ||  || 31 decembrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 181663 - ||  || 7 ianuarie 2008 ||  || 
|-
| 181664 - ||  || 10 ianuarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181665 - ||  || 12 ianuarie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 181666 - ||  || 13 ianuarie 2008 || Socorro || LINEAR
|-
| 181667 - ||  || 10 ianuarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 181668 - ||  || 10 ianuarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181669 - ||  || 11 ianuarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181670 - ||  || 28 ianuarie 2008 ||  || 
|-
| 181671 - ||  || 31 ianuarie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 181672 - ||  || 31 ianuarie 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181673 - ||  || 30 ianuarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 181674 - ||  || 7 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181675 - ||  || 9 februarie 2008 ||  || 
|-
| 181676 - || 2213 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181677 - || 2617 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181678 - || 2667 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181679 - || 2724 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181680 - || 4290 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181681 - || 4746 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181682 - || 4786 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181683 - || 4803 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181684 - || 6330 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181685 - || 6645 P-L || 27 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181686 - || 6712 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181687 - || 9568 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181688 - || 2331 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181689 - || 3093 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181690 - || 3174 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181691 - || 4089 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181692 - || 4621 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181693 - || 5096 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181694 - || 1049 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181695 - || 3007 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181696 - || 3113 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181697 - || 5185 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181698 - || 5684 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181699 - || 5701 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 181700 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-